На Летних Олимпийских играх 1928 года Финляндию представлял 69 спортсмен (67 мужчин и 2 женщины), выступивших в 11 видах спорта. Они завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 3-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1928 года
Спорт в Финляндии в 1928 году